Рука — верхня кінцівка у приматів:
 Рука — новела Гі де Мопассана.